

Musica 
 Reborn – album dei Living Sacrifice del 1997
 Reborn – album degli Stryper del 2005
 Reborn – canzone degli Stone Sour dell'album Come What(ever) May del 2006
 Reborn – album dei Northern Kings del 2007
 Reborn – album degli Era del 2008
 Reborn – album di Santo Trafficante del 2011
 Reborn – album dei Trapt del 2013
 Reborn – album di Kavinsky del 2022

Cinema 
 Reborn – film di Bigas Luna
 Reborn – film del 2018 di Julian Richards

Altro 
 Reborn – personaggio del manga Tutor Hitman Reborn!
 Bambole Reborn – bambole iperrealistiche

Altri progetti